Bastille – fermata della Metropolitana di Parigi
 Bastille – nome in francese di Bastiglia (Parigi)
 Bastille – nome in francese di Bastiglia (Grenoble)
 Guillaume Bastille – pattinatore di short track canadese
 Bastille – gruppo musicale inglese

Pagine correlate 
 Bastiglia